Бабиће може бити:

 Бабиће (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток, КиМ, Република Србија
 Бабиће (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ, Република Србија